Postalveolar lateral frikativa kan syfta på:

 Tonlös postalveolar lateral frikativa – ett konsonant språkljud IPA-tecken 
 Tonande postalveolar lateral frikativa – ett konsonant språkljud IPA-tecken

Se även
Postalveolar konsonant
Lateral frikativa

Fonetik
Konsonantljud